Merope kan syfta på:

 Merope – kung Oidipus adoptivmor
 Merope (djur) – ett släkte sländor
 Merope (stjärna) – en stjärna i den öppna stjärnhopen Plejaderna i stjärnbilden Oxen
 Merope (växter) – ett vinrutesläkte
 1051 Merope – en asteroid i huvudbältet